Риддл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риддл, Майк (род. 1986) — канадский фристайлист, специализирующийся в дисциплине хафпайп.
 
 Риддл, Нельсон (1921—1985) — американский аранжировщик музыки для биг-бэндов,
 Риддл, Фредерик (1912—1995) — британский альтист.

Топоним 
 Риддл — город в Орегоне, США.